Revillagigedo – wyspa w Archipelagu Aleksandra, stan Alaska, USA
 Revillagigedo – grupa wysp na Oceanie Spokojnym, należąca do Meksyku
 Kanał Revillagigedo − oddzielający wyspy Anette Island i Revillagigedo